Imperial Automobile Company ist der Name folgender ehemaliger US-amerikanischer Hersteller von Automobilen:

 Imperial Automobile Company (Detroit) (1902–1905)
 Imperial Automobile Company (Jackson) (1908?–1915)